SB 5 steht für:

Akaflieg Braunschweig SB 5, ein Segelflugzeug
SB alt 5, eine Dampflokomotivreihe der Südbahngesellschaft (1860–1864)
SB 5 (Dampflokomotivreihe), eine weitere Dampflokomotivreihe der Südbahngesellschaft (1864–1897)